Гней Корнелій Косс () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Корнеліїв, його гілки Коссів:
 Гней Корнелій Косс — консул 409 року до н. е., військовим трибуном з консульською владою (консулярний трибун) 414 року до н. е.
 Гней Корнелій Косс — військовий трибун з консульською владою 406 року до н. е.

Див. також 
 Корнелії
Корнелії